Johreniopsis stricticaulis är en flockblommig växtart som först beskrevs av Karl Heinz Rechinger, och fick sitt nu gällande namn av Pimenov. Johreniopsis stricticaulis ingår i släktet Johreniopsis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
stricticaulis